Казимеж Александр Саббат (; , с. Белины Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя (ныне Свентокшиского воеводства Польши) — , ) — польский политический и государственный деятель, премьер-министр правительства Польши в изгнании (1976—1986) и Президент Польши (в изгнании, с 8 апреля 1986 по 19 июля 1989 года).

Биография 

Сын музыканта. До 1939 года изучал право в Варшавском университете. Участник Второй мировой войны. Служил во флоте, с кораблями ВМФ Польши ушёл в Англию. Имел ранения. В конце войны был референтом Генерального штаба по делам молодёжи.

В 1948 году демобилизован. Занялся бизнесом. Участвовал в общественной жизни поляков в эмиграции. Работал в исполнительных органах движения национального единства.

В 1976—1986 годах — премьер, а с 1979 года — одновременно министр иностранных дел правительства Польши в изгнании

В 1986—1989 годах — Президент Польши (в изгнании).

Умер от сердечного приступа. Похоронен на лондонском кладбище Ганнерсбьюри (англ.).

Награды 
 1986 — Орден Белого орла (Польша)
 1986 — Кавалер Большого креста Ордена Возрождения Польши

Примечания

Ссылки 
 Биография

Президенты Польши
Премьер-министры Польши
Выпускники Варшавского университета
Политики-эмигранты
Участники Второй мировой войны